Koddaert Ladies Open — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на закрытых кортах с покрытием типа хард. 

Соревнования проводились в муниципалитете Торхаут, провинции Западная Фландрия Бельгии 6 - 12 апреля, являясь первым крупным турниров ITF такого уровня в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Тамарин Танасугарн ( № 44 в мире на тот момент ).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Koddaert Ladies Open
 Цикл женских турниров ITF 2009
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Апрель 2009 года
2009